

Luoghi
 Lukavac – Comune della Bosnia Erzegovina
 Lukavac – Villaggio nel comune di Valjevo in Serbia
 Lukavac – Villaggio nel comune di Kruševac in Serbia
 Lukavac – Villaggio nel comune di Brčko in Bosnia Erzegovina
 Lukavac – Villaggio nel comune di Trnovo in Bosnia Erzegovina
 Lukavac Gornji – Villaggio nel comune di Lukavac in Bosnia Erzegovina
 Lukavac – Villaggio nel comune di Slatina in Croazia